Örs distrikt kan syfta på:

Örs distrikt, Dalsland
Örs distrikt, Småland

Se även
Örs församling
Örs socken